Захарин:

 Захарин, Сергей Александрович (род. 1982) — российский актёр, театральный режиссёр.
 Захарин, Игорь Михайлович (1951—2010) — советский футболист.